Haplotrema caelatum är en snäckart som först beskrevs av Mazyck 1886.  Haplotrema caelatum ingår i släktet Haplotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
caelatum